Flavius Apion ist der Name folgender Personen:

* Flavius Apion I. († vor 533), römischer Militär und Beamter
 Flavius Apion II. († 577/579), römischer Militär und Beamter
 Flavius Apion III. († um 620), römischer Magnat und Patricius